Il doppio femminile del torneo di tennis Canada Open 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrici Lori McNeil e Rennae Stubbs che hanno battuto in finale Gigi Fernández e Nataša Zvereva 3-6, 7-5, 7-5.

Teste di serie

 Arantxa Sánchez Vicario /  Helena Suková (quarti di finale)
 Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (finale)
 Lori McNeil /  Rennae Stubbs (campionesse)
 Patty Fendick /  Andrea Strnadová (quarti di finale)

 Nicole Bradtke /  Elna Reinach (semifinali)
 Jill Hetherington /  Kathy Rinaldi-Stunkel (semifinali)
 Katerina Maleeva /  Barbara Rittner (primo turno)
 Isabelle Demongeot /  Nathalie Tauziat (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1992